Публий Корнелий Малугинен Косс (; V — IV века до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, консул 393 года до н. э., военный трибун с консульской властью 395 года до н. э. 

В 395 году Публий Корнелий был одним из шести трибунов-патрициев. Вместе с коллегой Публием Корнелием Сципионом он воевал с фалисками. В 393 году стал консулом совместно с Луцием Валерием Потитом, но обоим пришлось вскоре сложить полномочия как избранным с погрешностью.

Примечания 

Корнелии